Лейрі́я (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Лейрія — муніципалітет і місто
 Лейрія (округ)

Інше 
 Уніау Лейрія — футбольний клуб.